Magomed Chalilovič Magomedov (* 13. srpna 1991) je ruský zápasník–judista avarské národnosti.

Sportovní kariéra 
S judem/sambem začínal v 10 letech v Machačkale pod vedením Aseldara Magomedova. Vrcholově se připravuje v Samaře ve sportovním středisku VFSO Dinamo. V ruské mužské reprezentaci se pohybuje od roku 2012. V roce 2016 se na olympijské hry v Riu nekvalifikoval.

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Rusku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Magomeda Magomedova na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Magomeda Magomedova na Judobase.org

Ruští judisté
Dagestánští judisté
Narození v roce 1991
Narození 13. srpna
Žijící lidé
Muži